Cadú (Ricardo Manuel Ferreira Sousa, n. 1981) – calciatore portoghese
 Cadú (Carlos Eduardo de Fiori Mendes, n. 1986) – calciatore brasiliano
 Cadú (Carlos Eduardo Pereira Bispo, n. 1986) – calciatore brasiliano
 Cadu (Carlos Eduardo Castro da Silva, n. 1982) – calciatore brasiliano